Mértola, municipi portuguès, al districte de Beja, a la regió d'Alentejo (subregió del Baixo Alentejo)
 Emirat de Mértola, estat islàmic que va existir al sud de l'actual Portugal i oest d'Andalusia entre els anys 1033-1044
 Setge de Mértola (15 d'agost de 1144), batalla de la Revolta contra els almoràvits